Саут-Бе́рлингтон () — город в округе Читтенден, штат Вермонт, США. Согласно переписи населения США 2000 года, население города составляет 15 814 человек.

Саут-Берлингтон состоит из сложной системы пригородных районов и коммерческого центра, которые находится в процессе перерождения в «downtown». В городе расположен самый крупный торговый центр штата University Mall. Город выходит на берег озера Шамплейн; есть публичный парк и пляж, «Red Rocks».

География 
Согласно бюро переписи населения США, площадь территории города 76,7 км² (29,6 кв.миль), из которых, 43,1 км² (16,6 кв. миль) приходится на сушу и 33,6 км² (13,0 кв.миль) (то есть 43,82 %) на воду.

Примечания

Ссылки 
 South Burlington Vermont Official Website
 Lake Champlain Regional Chamber of Commerce Business and tourism information.
 

Города Вермонта
Населённые пункты округа Читтенден